Billy Hughes (premier van Australië) (1862-1952), Australische politicus en zevende premier van Australië
 Billy Hughes (voetballer, 1865-????), Welshe voetballer
 Billy Hughes (trombonist) (1908-1995), Amerikaanse muzikant
 Billy Hughes (politicus) (1914-1995), Britse politicus en volwassenenonderwijzer
 Billy Hughes (voetballer, 1918-1981), Welshe voetballer (onder meer international)
 Billy Hughes (voetballer, 1920-1995), Welshe voetballer (spelend voor Newcastle United FC)
 Billy Hughes (voetballer, 1929-2003), Britse voetballer (onder meer York City FC)
 Billy Hughes (voetballer, 1929-2005), Noord-Ierse voetballer (onder meer Mossley A.F.C.) 
 Billy Hughes (voetballer, 1948-2019), Schotse voetballer (onder meer Sunderland AFC)
 Billy Hughes (acteur) (1948-2005),  Amerikaanse acteur
 Billy Hughes (voetballer, 1960), Britse voetballer